Laesicke ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Joachim Laesicke (* 1954), deutscher Politiker, Bürgermeister von Oranienburg (1993–2018)
 Alexander Laesicke (* 1979), deutscher Politiker, Bürgermeister von Oranienburg (seit 2018)